Meigs (Georgia)
Meigs (vliegveld), voormalig vliegveld (1948-2003) op Northerly Island in het Michigan Meer, bekend van Microsoft Flight Simulator